Лига 3 () — третий по уровню футбольный дивизион Грузии после Эровнули лига и Эровнули лиги 2.

До 2017 года имела название Вторая лига ()

В 2017 году в лиге участвовало 20 команд. В 2019 году, когда была сформирована Лига 4, их количество сократилось до десяти. С сезона 2021 года было принято решение о расширении лиги до 14 команд. А затем, с сезона 2022 до 16.

Сезон проводится по системе весна-осень по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своём поле и поле соперника.

В лиге предусмотрена система повышения и понижения. Начиная с сезона 2022 года, чемпионы и занявшие второе место автоматически переходят в Лигу Эровнули 2, а команды, занявшие 3-е и 4-е места, получают место в плей-офф за повышение против клубов, занявших 8-е и 7-е места соответственно в Лиге Эровнули 2. Три худшие команды переходят в Лигу 4.

Участники 
В сезоне-2013/14 выступали клубы:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ Грузии 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com 

Грузия